Золотой воздушный змей:

 Азиатско-Тихоокеанский Всемирный конкурс песни Золотого Воздушного Змея 1989
 Золотой воздушный змей (кинопремия) - национальная кинопремия Вьетнама
 «Золотой воздушный змей» (англ. Golden Kite Award) - премия Society of Children's Book Writers and Illustrators в области литературы.